Məmmədyarov ist ein aserbaidschanischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:
Elmar Məmmədyarov (* 1960), aserbaidschanischer Diplomat und Politiker
Şəhriyar Məmmədyarov (* 1985), aserbaidschanischer Schachspieler